«Канадський брасквінтет» () — канадський брасквінтет утворений у 1970 році в Торонто, провінція Онтаріо, тубістом Чарльзом Даєленбаком (Charles Daellenbach) і тромбоністом Джином Вотсом (Gene Watts).

Квінтет має бібліотеку нот з більше ніж 600 транскрипцій і оригінальних творів для духового квінтету, багато з яких записані на понад 130 компакт-дисках. Це композиції запозичені з творів епохи Відродження і композиторів бароко, диксиленду, джазу, а також популярні пісні і джазові стандарти. Цікаво, що члени квінтету виступають у чорних костюмах і білих кросівках.

Перше європейське турне оркестру «Канадський брасквінтет», з хором , відбулося у 1972 році, тоді як американський дебют у  (Kennedy Center) у Вашингтоні — в 1975-му. Квінтет був першим камерним ансамблем, що з аншлагом виступав тільки сам на головній сцені в Карнегі-хол у 1979 році.

За свою майже п'ятдесятрічну міжнародну гастрольну діяльність вони дали сотні концертів, про них завжди писали музичні журнали, на студіях RCA, , CBS, Sony,  і Decca вони записали практично весь існуючий репертуар для мідних духових інструментів.

Дискографія 

 Canadian Brass (eponimo)' (1971,1972) Сі-Бі-Сі
 Rag-Ma-Tazz (1973) Сі-Бі-Сі
 Make We Joy (1973) Сі-Бі-Сі / Festival Singers of Canada
 Royal Fanfare (1973) Boot Master Concert Series
 Canadian Brass in Paris (1973) Boot Master Concert Series
 Rag-Ma-Tazz (1974) Boot Master Concert Series
 A Touch of Brass (1974) Welk Group
 Canadian Brass: Pachelbel to Joplin (1974) Welk Group
 Pucker & Valve Society Band (1975) Umbrella
 Unexplored Territory (1977) Сі-Бі-Сі w/Don Gillis Jazz Quartet
 Canadian Brass Plus Organ (1977) Сі-Бі-Сі w/organist Doug Haas
 Toccata, Fugues & Other Diversions (1977) Umbrella Direct-to-Disk
 Canadian Brass Encore (1977) Сі-Бі-Сі
 Bells and Brass (1978, with Gordon Slater) Independent
 Mostly Fats; Fats Waller's Greatest Hits (1979) RCA Red Seal
 Pachelbel Canon & Other Great Baroque Hits (1980) RCA Red Seal
 Christmas with the Canadian Brass (1981) RCA Red Seal
 The Village Band (1981) RCA Red Seal
 Champions (1983) Sony
 Canadian Brass Greatest Hits (1983) RCA Red Seal
 High, Bright, Light and Clear (1983) RCA Red Seal
 Ain't Misbehavin' and Other Fats Waller Hits (1984) RCA
 Brass in Berlin (1984) Sony
 Canadian Brass Live! (1984) Sony
 A Canadian Brass Christmas (1985) Sony
 Vivaldi: The Four Seasons (1986) Sony
 Basin Street (1987) Sony
 Strike Up the Band — Canadian Brass Plays Gershwin (1987) RCA Red Seal
 Bach: The Art of Fugue (1988) Sony
 The Mozart Album (1988) Sony
 Canadian Brass More Greatest Hits (1988) Sony
 Best of the Canadian Brass (1989) Sony
 Gabrieli/Monteverdi: Antiphonal Music (1990) Sony w/Members of the New York Philharmonic and the Boston Symphony Orchestra, conducted by Kazuyoshi Akiyama
 English Renaissance Music (1990) Sony
 Super Hits Sony
 The Christmas Album (1990) PHILIPS
 Beethoven Fifth Symphony & Overtures (1991) PHILIPS w/Members of the Boston Symphony Orchestra and the New York Philharmonic, conducted by Georg Tintner
 Red, White & Brass: Made in the USA (1991) PHILIPS w/Members of the Boston Symphony Orchestra and the New York Philharmonic, conducted by Lukas Foss
 The Essential Canadian Brass (1991) PHILIPS
 Red Hot Jazz: The Dixieland Album (1992) PHILIPS
 Wagner for Brass (1992) PHILIPS w/Members of the Berlin Philharmonic Orchestra and Orchestra of the Bayreuth Festival, conducted by Edo de Waart
 Rejoice! — Brass and Voice (1993) ODEG w/Indiannoplis Children's Choir
 An Evening of Brass Theater (1994) ODEG (Opening Day Entertainment Group)
 Brass on Broadway (1994) PHILIPS
 Gabrieli for Brass (1994) PHILIPS w/Members of the New York Philharmonic and the Philadelphia Orchestra, conducted by Elmer Iseler
 Noel (1994) Бе-Ем-Ґе with James Galway, Kings Singers, Angel Romero & others
 Bolero & Other Great Melodies (1995) Бе-Ем-Ґе
 Brass Busters (1995) Бе-Ем-Ґе w/New York Philharmonic & Boston Symphony Orchestra
 Fireworks: Baroque Brass Favorites (1995) Бе-Ем-Ґе
 Go for Baroque! (1995) Бе-Ем-Ґе
 Ragtime (1995) Бе-Ем-Ґе
 Renaissance Men (1995) Бе-Ем-Ґе
 Swingtime! (1995) Бе-Ем-Ґе
 Brass Theater II with Star of Indiana (1995) ODEG
 Brass Theater III with Star of Indiana (1996) ODEG
 Canadian Brass Plays Bernstein (1996) Бе-Ем-Ґе
 The Canadian Brass Live in Germany (1997) Бе-Ем-Ґе
 Christmas Experiment (1997) Бе-Ем-Ґе
 All You Need is Love (1998) Бе-Ем-Ґе
 A Christmas Gloria (1999) TELARC w/Mormon Tabernacle Choir
 Take the "A" Train (1999) Бе-Ем-Ґе
 Celebration (1999) ODEG
 Bach Goldberg Variations (2001) Бе-Ем-Ґе
 CBC Radio Years (2001) Сі-Бі-Сі
 Holidays with Canadian Brass (2002) Бе-Ем-Ґе
 Sacred Brass (2002) Бе-Ем-Ґе
 Amazing Brass (2002) ODEG/LINUS
 Sweet Songs of Christmas (2002) ODEG
 A Holiday Tradition (2003) LINUS
 Magic Horn (2004) ODEG
 Joyful Sounds (2005) ODEG
 High Society" (2006) ODEG
 People of Faith (2006) ODEG
 Wedding Essentials (2006) ODEG
 Concert Band Essentials (2007) ODEG
 Christmas Tradition (2007) ODEG
 Bach (2008) ODEG
 Legends (2008) ODEG
 Jazz Roots (2008) ODEG
 Manhattan Music (2008) ODEG
 Echo — Glory of Gabrieli (2009) ODEG
 Swing That Music — A Tribute to Louis Armstrong (2010) ODEG
 Stars & Stripes" — Canadian Brass Salute America (2010) ODEG
 Spirit Dance (2010) ODEG w/pianist David Braid
 A Very Merry Christmas (2010) w/various artists
 The Classics: From Pachelbel to Purcell (2011) ODEG
 The Classics: Between Bach & Handel (2011) ODEG
 The Classics: Mozart & More (2011) ODEG
 Brahms on Brass (2011) ODEG
 Canadian Brass 'Takes Flight''' (2012) Steinway/ODEG
 Carnaval: Music of Robert Schumann'' (2013) ODEG

Посилання 

 Офіційний сайт 

Музичні колективи, що з'явились 1970
Оркестри Канади
Квінтети
Джазові колективи
Засновані в Канаді 1970
Музиканти Columbia Records